

Cinema 
 Pericolosa partita, noto anche come Caccia fatale o La pericolosa partita (The Most Dangerous Game) – film del 1932 diretto da Irving Pichel e Ernest B. Schoedsack

Letteratura 
 La partita più pericolosa (The Most Dangerous Game) – romanzo di Richard Connell del 1924
 Morte di un aereo (The Most Dangerous Game) – romanzo di Gavin Lyall del 1967